Ницовкра — название населённых пунктов в России:

 Ницовкра — переселённое село в Лакском районе Дагестана.
 Ницовкра — село в Новолакском районе Дагестана.
 Ницовкра — название села Барчхойотар Новолакского района Дагестана до 2013 года.
 в селе функционирует 7 жилых домов.
 в 2020 году в село провели Электричесво. 
 в 2020 году начались работы по восстановлению исторической мечети в с.Ницовкра.